Relevé est un nom commun qui peut référer à :

 Relevé est, en cuisine, le nom d'un plat qui en remplace un autre. Le « relevé de potage », ou « plat de relevé », est le plat servi entre le potage et les entrées. 
Plus souvent, l'adjectif « relevé » indique un goût fort, épicé (par exemple :  la sauce au poivre est une sauce relevée).
 Relevé astronomique
 Relevé de compte
 
 Relevé de mesures
 Relevé de végétation
 Relevé de topographie 
 Relevé de patrimoine
 Relevé d’informations, document légal qui retrace l’historique d'un contrat dans une compagnie d'assurance, et toute autre collecte d'éléments identifiables et classables